Houle, ett ord som på franska betyder "dyning", kan syfta på:

Efternamn
 Hugo Houle (1990–), kanadensisk tävlingscyklist
 Réjean Houle (1949–), kanadensisk ishockeyspelare

Geografi
 Houle Island – en ö i Antarktis

Se även
 Houlle – en fransk kommun